Райн-Зіг () — район в Німеччині, в складі округу Кельн землі Північний Рейн-Вестфалія. Адміністративний центр — місто Зігбург.

Населення 
Населення району становить 600432 особи (2011).

Адміністративний поділ 
Район поділяється на 8 комун () та 11 міст ():

Райони округу Кельн